Игры в группе A на Евро-2000 проходили с 12 по 20 июня. В группу вошли действующие чемпионы Европы Германия, а также Румыния, Португалия и Англия.

Португалия выиграла группу и вышла в четвертьфинал вместе с Румынией, занявшей второе место. При этом фавориты группы Англия и Германия не смогли пройти дальше.

Участники 

Примечание

Итоговая таблица 

Время — центральноевропейское летнее (UTC+2).

Матчи

Германия — Румыния

Португалия — Англия

Румыния — Португалия

Англия — Германия

Англия — Румыния

Португалия — Германия

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу 2000